Гейсон — архітектурний елемент.

Особи 
 Юніс Гейсон (1928—2018) — англійська актриса.
 Гейсон Грегорі ( 1982) — антигуанський футболіст.